Сен Кентен () град је у Француској у региону Пикардија, у департману Ен.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 56.792.

Географија

Клима

Демографија

Градови побратими 
  Кајзерслаутерн
  Ротерам
  San Lorenzo de El Escorial

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској